

Titres 

 Le Gaulois (1857-1861), hebdomadaire satirique français publié à Paris ;
 Le Gaulois (1866-1869), hebdomadaire satirique français publié à Bordeaux ;
 Le Gaulois (1868-1929), journal littéraire et politique français ;
 Le Gaulois (1944-1946), quotidien d'action wallonne.

Autres 

 Le Gaulois, cuirassé de la flotte française de Méditerranée, coulé en 1916 ;
 Le Gaulois, pneu phare de la société Bergougnan.